Il toponimo Rohozec può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:

Rohozec, comune del distretto di Brno-venkov
Rohozec, comune del distretto di Kutná Hora
Podbořanský Rohozec, comune del distretto di Louny